Laranjeiras — árvores da família da rutáceas

No Brasil
Laranjeiras (Banabuiú) — distrito do município de Banabuiú, no estado do Ceará
Laranjeiras (Belo Horizonte) — bairro da cidade de Belo Horizonte.
Laranjeiras (Betim) — bairro do município de Betim, no estado de Minas Gerais
Laranjeiras (Caieiras) — bairro do município de Caieiras, no estado de São Paulo
Laranjeiras (Cariacica) — bairro do município de Cariacica, no estado do Espírito Santo
Laranjeiras (Colômbia) — bairro do município de Colômbia, no estado de São Paulo
Laranjeiras (Maringá) — no município de Maringá
Laranjeiras (bairro do Rio de Janeiro)
Laranjeiras (Santa Inês) — bairro de Santa Inês, no Maranhão
Laranjeiras (Sergipe) — município do estado de Sergipe
Laranjeiras (Serra) — bairro de Serra, no estado do Espírito Santo
Laranjeiras (Uberlândia) — bairro de Uberlândia, no estado de Minas Gerais
Laranjeiras do Sul — município do Paraná, antigamente denominado apenas de Laranjeiras
Nova Laranjeiras — município do Paraná
Laranjeiras — antigo nome do atual município de Ubiretama, no Rio Grande do Sul
Ou ainda:
Estádio das Laranjeiras (Rio de Janeiro) — como é conhecido estádio de futebol do Fluminense Football Club
Laranjeiras Esporte Clube — clube sediado na cidade de Laranjeiras, no estado de Sergipe

Em Portugal
Estação Laranjeiras — estação do Metropolitano de Lisboa
Apeadeiro de Laranjeiras — apeadeiro extinto da Linha de Cintura (CP/Refer) que servia a zona da Estrada das Laranjeiras, em Lisboa
Cruzeiro das Laranjeiras — Monumento Nacional na freguesia de Alvalade, em Lisboa
Teatro Tália ou Teatro Thalia — antigo teatro lisboeta mais conhecido por Teatro das Laranjeiras

Em São Tomé e Príncipe
Laranjeiras (São Tomé) — aldeia de São Tomé e Príncipe

Ver também

Ilha das Laranjeiras
Ilha das Laranjeiras (Paraná)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos